Першотравенськ — місто Дніпропетровської області
 Першотравенськ — селище міського типу в Баранівському районі, Житомирської області.

Див. також 
 Першотравневе
 Першотравневий район
 Першотравневий масив
 Першотравнева сільська рада
 Першотравневий проспект
 Першотравнева вулиця
 Першотравневий провулок
 Первомайськ